Рейх ( ) — немецкое слово для обозначения ряда земель, подчинённых одной власти.  восходит к др.-в.-нем. форме rîhhi < прагерм. *rīkjan  «господское» от  «господин, правитель».

Древнее значение «нечто, находящееся под властью правителя» сохраняется в немецком языке до сих пор и может переводиться на русский язык словом «государство» или различными терминами, обозначающими типы государств: «царство», «империя», «держава» ( «Священная Римская Империя германской нации»,  «Восточное Государство» — название Австрии).

В современном русском языке термин рейх употребляется почти исключительно по отношению к гитлеровской Германии. В научной литературе так могут называться также Германская империя и Священная Римская империя, реже — другие немецкие государственные образования.

Три рейха 
В Средние века существовало хилиастическое учение о трёх рейхах в истории человечества: Бога Отца (ветхозаветная эпоха), Бога Сына (современная эпоха) и Бога Духа Святого (грядущее «тысячелетнее царство» мировой справедливости). Аллюзией на это учение являлось возникшее в 1920-е годы представление о трёх рейхах в истории Германии:

  Первый рейх ( — «Древний рейх») — Священная Римская империя германской нации (962—1806)
  Второй рейх () — Германская империя (1871—1918)
  Третий рейх () — нацистская Германия (1933—1945). До прихода нацистов к власти использовалось германскими правыми как обозначение режима будущего, а затем стало одним из неофициальных названий нацистской Германии.

Другие значения 

 Германский рейх () — общее название Германии от её объединения в 1871 году до падения нацистского режима в 1945 году. Таким образом, под германским рейхом могут пониматься как Кайзеровская Германия, так и Веймарская республика и Нацистская Германия, из вышеперечисленных — второй и третий рейх включительно.
 «Старый рейх» () — территория Германской империи в границах 1938 года до присоединения Австрии. К «старому рейху» относилась присоединённая к Германии Саарская область, но не относились аннексированная в 1938 году Судетская область и присоединённый в 1939 году Вольный город Данциг, из вышеперечисленных — период перед третьим рейхом.

Употребление слова 
Название  было официально объявлено 18 января 1871 года в Версале Отто фон Бисмарком и Вильгельмом I Гогенцоллерном. После присоединения Австрии к Германии 12—13 марта 1938 года наряду с официальным названием «Германский рейх» стало использоваться «Великий германский рейх» или «Великогерманский рейх». В соответствии с распоряжением начальника Имперской канцелярии Ганса Генриха Ламмерса от 26 июня 1943 года название «Великий германский рейх» () в официальных документах стало обязательным.

В Священной Римской империи эпитет «имперский» () сопровождал названия общеимперских институтов и должностей, например рейхстаг, рейхсмаршал, рейхсштадт (имперский, то есть вольный, город); эта традиция была возобновлена после 1871 года, когда появились должности рейхсканцлера, рейхскомиссаров, имперская армия — рейхсвер и т. п. Эта приставка широко использовалась и в веймарскую эпоху (Веймарская республика официально сохраняла название «рейх»), и особенно в нацистском аппарате, где были учреждены звания «рейхспротектор», «рейхсляйтер», «рейхсфюрер СС», и так далее. При этом из названий вооружённых сил эта форма была исключена («рейхсвер» был переименован в «вермахт», а «рейхсмарине» в «кригсмарине»).

После 1945 года слово «рейх» было заменено на «федеральный» () «рейхстаг» заменён на «бундестаг», «рейхсрат» заменён на «бундесрат», «рейхсвер» на «бундесвер», «рейхспрезидент» на «бундеспрезидент», «рейхсканцлер» на «бундесканцлер» и т. п. В ГДР слово «рейх» заменяли по-разному: на слово «народный» (), например, «рейхсмарине» — на «фольксмарине», «рейхстаг» — на «фолькскаммер»; «государственный» (), например, «рейхсрат» — на «штатсрат» и др., исключения составили железные дороги, которые продолжили именоваться Reichsbahn.

Главы государств

Примечания

Ссылки 

История Германии